Příjmení Vykydal nosí více významných osobností:

 Adolf Vykydal (* 1930) – český hudebník, dirigent Slovenského národního divadla
 Ivo Vykydal (1964–2020) – český politik
 Josef Vykydal (1827–1894) – český katolický kněz